Вуса́чик верхівко́вий ( Dejean, 1821) — рід жуків з родини вусачів.

Види 

 Pogonocherus anatolicus K. Daniel, 1898
 Pogonocherus arizonicus Schaeffer, 1908
 Pogonocherus dimidiatus Blessig, 1873
 Pogonocherus hispidus Linnaeus, 1758
 Pogonocherus hispidulus Piller et Mitterpacher, 1783
 Pogonocherus ovatus Goeze,1777
 Pogonocherus fasciculatus De Geer, 1775

Див. також 
 Вусачі
 Вусачі Українських Карпат

Література 
 Бартенев А. Ф. Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины // Вісті Харківського ентомологічного товариства. — 2003 (2004). — 11, № 1-2. — с. 24-43
 Загайкевич І.К. Таксономия и экология усачей. — К.: Наукова Думка, 1991. — 420 с.;
 Заморока А. М. Жуки-вусачі Івано-Франківської області // мат. конф. «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій». — Івано-Франківськ, 2007. — с. 131—132;
 Łomnicki M. Catalogus Coleopterorum Haliciae. — Leopoli, 1884. — S. 1-43;

Посилання 
 Систематика роду на порталі BioLib  

Вусачик верхівковий
Роди вусачів